Il singolare del torneo di tennis Burbank Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Cecil Mamiit che ha battuto in finale David Nainkin 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Sébastien Lareau (secondo turno)
 Christian Ruud (primo turno)
 Daniel Nestor (primo turno)
 Geoff Grant (secondo turno)

 Bernd Karbacher (primo turno)
 Assente
 Christian Vinck (primo turno)
 Tomáš Zíb (quarti di finale)
 David Nainkin (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Burbank Challenger 1998